1-й чемпионат Европы по летним видам спорта проходил с 2 по 12 августа 2018 года в Глазго и Эдинбурге (Великобритания), а также в Берлине (Германия).

Общая информация 

Этот чемпионат Европы стал первым в своём роде многопрофильным спортивным мероприятием, которое каждые четыре года должно объединить существующие европейские чемпионаты некоторых из ведущих видов спорта. Однако данное спортивное событие не связано с Европейскими играми, организующимися Европейскими олимпийскими комитетами.

Чемпионат Европы по легкой атлетике прошёл в Берлине, а Глазго принял соревнования по водным видам спорта, велосипедному спорту, спортивной гимнастике, академической гребле и триатлону, а также первый чемпионат Европы по гольфу.

Талисманами чемпионата стали медвежонок Берлино (символ чемпионата Европы по лёгкой атлетике) и нерпа Бонни (маскот соревнований в Глазго).

[[Файл:Berlino Leichtathletik-WM.jpg|thumb|Медвежонок Берлино — талисман чемпионата Европы по лёгкой атлетике. Впервые он появился на легкоатлетическом чемпионате мира 2009 года.]]
По завершении чемпионата команде, выигравшей официальный медальный зачёт по числу золотых медалей, был вручён специальный кубок — European Championship Trophy''. Обладателем трофея стала сборная России, выигравшая 31 золотую медаль.

Места проведения

Календарь

Страны-участницы 
На чемпионате Европы принимали участие представители 53 команд из 52 стран Европы. 53-м участником стали представители России, выступающие в соревнованиях по лёгкой атлетике; они соревновались в нейтральном статусе из-за продления дисквалификации ВФЛА в июле 2018 года.

  (84)
  (21)
  (8)
  (1)
  (16)
  (98)
  (88)
  (32)
  (8)
  (313)
  (93)
  (247)
  (3)
  (98)

  (15)
  (63)
  (55)
  (80)
  (23)
  (163)
  (236)
  (23)
  (6)
  (39)
  (68)
  (4)
  (11)
  (2)

  (6)
  (8)
  (2)
  (158)
  (75)
  (189)
  (79)
  (128)
  (98)
  (8)
  (33)
  (49)
  (33)
  (104)

  (163)
  Фарерские острова (2)
  (85)
  (187)
  (44)
  (4)
  (114)
  (123)
  (123)
  (47)
  (29)

Медальный зачёт

См. также 
 Россия на чемпионате Европы по летним видам спорта 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований

Август 2018 года
Спорт в Германии в 2018 году
Спорт в Великобритании в 2018 году
 
Чемпионаты Европы по летним видам спорта